

Patronyme 

 Didier Sénécal (1954-), écrivain et traducteur français ;
 Georges Hippolyte Le Sénécal (1767-1836), militaire français ;
 Éva Sénécal (1905-1988), poétesse et romancière québécoise :
 Patrick Senécal (1967-), scénariste, réalisateur et écrivain québécois.

Personnage de fiction 

 Sénécal (1869), personnage du roman l'Éducation sentimentale de Gustave Flaubert.

Patronyme québécois
Patronyme normand